Парламентские выборы на Аландских островах (1999) () — выборы в Парламент Аландских островов, проходившие 17 октября 1999 года.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (17 октября 1999 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1999
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1999
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1999
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 3463
| +482
|align="right" | 28,7
|align="right" | +2,1
|align="right" | 9
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3292
| +174
|align="right" | 27,3
|align="right" | −0,5
|align="right" | 9
|align="right" | 0

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 1750
| -560
|align="right" | 14,5
|align="right" | −6,1
|align="right" | 4
|align="right" | −2

|-
|align=left|Независимый блок (Obunden Samling)
| 1537
| +433
|align="right" | 12,8
|align="right" | +3,0
|align="right" | 4
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands socialdemokrater)
| 1427
| -284
|align="right" | 11,8
|align="right" | −3,4
|align="right" | 3
|align="right" | −1

|-
|align=left|Аландская прогрессивная группа (Ålands Framstegsgrupp)
| 580
| -
|align="right" | 4,8
|align="right" | -
|align="right" | 1
|align="right" | +1

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (от общего числа избирателей — 65,9 %)
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|12 328
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: Val.aland.fi
|}

1999
Октябрь 1999 года
Аландские острова
1999 год в Финляндии